Die Kangaroo Cup International Ladies Open Tennis 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Gifu. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 30. April bis zum 5. Mai 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Gifu